12-й чемпионат Польши проходил с 1 по 31 октября 1954 г. в Лодзи.

В турнире приняли участие 18 шахматистов. На сей раз соревнование проходило в ожесточенной борьбе. Никому из участников не удалось оторваться от преследователей больше, чем на пол-очка. Первым к финишу пришли Б. Слива и С. Витковский. Бронзу завоевал Э. Арламовский. Этому достижению способствовала успешная игра Арламовского против прямых конкурентов. Бронзовый призер предыдущего чемпионата Польши М. Зембиньский на этот раз занял только предпоследнее место.

Матч за первое место, проходивший в Ченстохове, со счётом 4 : 2 (+3 −1 =2) выиграл Б. Слива, который стал чемпионом страны в четвертый раз подряд.

Таблица

Ссылки 
 XII Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1954
 12. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1954 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам
1954 год в Польше
Октябрь 1954 года